Komar je lahko:
 predstavnik komarjev, družine žuželk, ki se prehranjujejo s krvjo
 Komar (priimek), priimek več znanih ljudi  
 Komar, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Razred Komar, razred sovjetskih raketnih topnjač